Sycamore — название квантового процессора Google, состоящего из 54 кубит. В 2019 году Sycamore выполнил за 200 секунд задание, на которое, согласно сведениям Nature, современному суперкомпьютеру нужно 10 тысяч лет. Таким образом, Google утверждает, что достиг квантового превосходства . Для того, чтобы оценить время, которое бы потребовалось классическому суперкомпьютеру, Google провел моделирования квантовых схем на суперкомпьютере Summit, который на тот момент являлся самым мощным классическим компьютером в мире. Позже IBM выступила с противоположным аргументом, утверждая, что эта задача займет всего 2,5 дня в классической системе, как Summit.

См. также 
 Цзючжан

Примечания

Ссылки 
 Вселенский компьютер. Как квантовое преимущество Google изменит нашу жизнь
Google